Junge Liste steht für:
 Junge Liste (Landkreis Landshut), Kommunalwahlgemeinschaft in Bayern
 Junge Liste, Jugendorganisation in Liechtenstein, siehe Freie Liste#Jugendorganisation